|-
|(29251)||1992 UH4|| align=right|12,5|| align=right|2,673|| align=right|0,193|| align=right|13,67|| align=right|4,370||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(29252)||1993 BY2|| align=right|13,5|| align=right|3,026|| align=right|0,126|| align=right|5,48|| align=right|5,264||MBA||25. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(29253)||1993 DN|| align=right|14,5|| align=right|2,212|| align=right|0,079|| align=right|4,82|| align=right|3,289||MBA||21. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29254)||1993 FR1|| align=right|12,1|| align=right|3,189|| align=right|0,098|| align=right|5,93|| align=right|5,694||MBA||25. marec 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29255)||1993 FF4|| align=right|14,0|| align=right|3,056|| align=right|0,145|| align=right|2,35|| align=right|5,342||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29256)||1993 FC7|| align=right|15,0|| align=right|2,286|| align=right|0,196|| align=right|6,49|| align=right|3,455||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29257)||1993 FK10|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,085|| align=right|7,36|| align=right|3,448||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29258)||1993 FX11|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,113|| align=right|5,63|| align=right|3,552||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29259)||1993 FZ11|| align=right|14,6|| align=right|2,289|| align=right|0,196|| align=right|5,19|| align=right|3,462||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29260)||1993 FG12|| align=right|13,3|| align=right|3,142|| align=right|0,153|| align=right|14,55|| align=right|5,568||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29261)||1993 FS13|| align=right|13,8|| align=right|2,301|| align=right|0,158|| align=right|6,02|| align=right|3,489||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29262)||1993 FP14|| align=right|14,5|| align=right|2,265|| align=right|0,170|| align=right|7,36|| align=right|3,407||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29263)||1993 FY14|| align=right|13,8|| align=right|3,023|| align=right|0,070|| align=right|10,74|| align=right|5,257||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29264)||1993 FR17|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,140|| align=right|5,01|| align=right|3,317||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29265)||1993 FV18|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,156|| align=right|4,53|| align=right|3,441||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29266)||1993 FA20|| align=right|13,3|| align=right|3,037|| align=right|0,155|| align=right|10,64|| align=right|5,293||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29267)||1993 FD22|| align=right|14,5|| align=right|3,078|| align=right|0,253|| align=right|1,11|| align=right|5,399||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29268)||1993 FY22|| align=right|13,9|| align=right|3,094|| align=right|0,106|| align=right|8,45|| align=right|5,442||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29269)||1993 FD25|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,111|| align=right|6,27|| align=right|3,717||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29270)||1993 FF28|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,192|| align=right|5,98|| align=right|3,473||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29271)||1993 FF31|| align=right|15,3|| align=right|2,249|| align=right|0,110|| align=right|3,30|| align=right|3,372||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29272)||1993 FO31|| align=right|16,2|| align=right|2,318|| align=right|0,076|| align=right|2,95|| align=right|3,528||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29273)||1993 FO32|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,164|| align=right|1,09|| align=right|3,660||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29274)||1993 FK33|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,243|| align=right|3,54|| align=right|5,576||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29275)||1993 FM33|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,139|| align=right|2,69|| align=right|3,605||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29276)||1993 FO33|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,201|| align=right|3,02|| align=right|3,616||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29277)||1993 FB34|| align=right|14,5|| align=right|3,121|| align=right|0,063|| align=right|3,53|| align=right|5,512||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29278)||1993 FN34|| align=right|13,9|| align=right|3,222|| align=right|0,072|| align=right|4,67|| align=right|5,783||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29279)||1993 FC35|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,188|| align=right|3,43|| align=right|3,474||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29280)||1993 FD36|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,088|| align=right|5,91|| align=right|3,563||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29281)||1993 FJ38|| align=right|13,4|| align=right|3,164|| align=right|0,056|| align=right|9,38|| align=right|5,627||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29282)||1993 FM39|| align=right|14,9|| align=right|2,266|| align=right|0,156|| align=right|7,69|| align=right|3,411||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29283)||1993 FD40|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,063|| align=right|6,79|| align=right|3,630||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29284)||1993 FL41|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,045|| align=right|3,83|| align=right|3,395||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29285)||1993 FD42|| align=right|13,5|| align=right|3,175|| align=right|0,157|| align=right|00,93|| align=right|5,656||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29286)||1993 FA45|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,267|| align=right|4,47|| align=right|3,608||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29287)||1993 FD49|| align=right|15,5|| align=right|2,383|| align=right|0,159|| align=right|1,94|| align=right|3,678||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29288)||1993 FJ51|| align=right|15,9|| align=right|2,196|| align=right|0,175|| align=right|3,42|| align=right|3,253||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29289)||1993 FM62|| align=right|14,7|| align=right|2,320|| align=right|0,265|| align=right|3,94|| align=right|3,532||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29290)||1993 FF84|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,171|| align=right|4,58|| align=right|3,486||MBA||24. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29291)||1993 JX|| align=right|14,9|| align=right|2,303|| align=right|0,075|| align=right|5,00|| align=right|3,494||MBA||14. maj 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|29292 Conniewalker||1993 KZ1|| align=right|13,4|| align=right|2,349|| align=right|0,200|| align=right|25,55|| align=right|3,599||MBA||24. maj 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(29293)||1993 OG9|| align=right|14,3|| align=right|2,366|| align=right|0,202|| align=right|10,18|| align=right|3,640||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29294)||1993 OH9|| align=right|15,0|| align=right|2,387|| align=right|0,078|| align=right|2,99|| align=right|3,688||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29295)||1993 OC13|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,142|| align=right|1,19|| align=right|3,732||MBA||19. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29296)||1993 PY5|| align=right|14,0|| align=right|2,420|| align=right|0,164|| align=right|7,08|| align=right|3,763||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(29297)||1993 RU7|| align=right|14,1|| align=right|2,440|| align=right|0,074|| align=right|1,60|| align=right|3,812||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29298)||1993 SA14|| align=right|14,7|| align=right|1,929|| align=right|0,105|| align=right|19,50|| align=right|2,679||MBA||16. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(29299)||1993 TW1|| align=right|13,3|| align=right|2,574|| align=right|0,074|| align=right|10,98|| align=right|4,130||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(29300)||1993 TD25|| align=right|14,8|| align=right|2,539|| align=right|0,169|| align=right|3,57|| align=right|4,045||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29301)||1993 TQ31|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,224|| align=right|4,41|| align=right|4,115||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29302)||1993 TY34|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,156|| align=right|4,02|| align=right|4,126||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29303)||1993 TO36|| align=right|13,0|| align=right|2,561|| align=right|0,242|| align=right|17,62|| align=right|4,097||MBA||11. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(29304)||1993 TF37|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,172|| align=right|3,31|| align=right|4,224||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29305)||1993 TJ38|| align=right|13,9|| align=right|2,599|| align=right|0,033|| align=right|10,68|| align=right|4,188||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29306)||1993 TK38|| align=right|13,7|| align=right|2,648|| align=right|0,111|| align=right|13,51|| align=right|4,307||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29307)||1993 TB39|| align=right|13,4|| align=right|2,603|| align=right|0,124|| align=right|6,29|| align=right|4,200||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29308)||1993 UF1|| align=right|14,0|| align=right|1,927|| align=right|0,093|| align=right|21,14|| align=right|2,674||MBA||20. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(29309)||1993 VF1|| align=right|13,1|| align=right|2,586|| align=right|0,262|| align=right|26,17|| align=right|4,157||MBA||15. november 1993||Dynic||A. Sugie
|-
|(29310)||1993 VA5|| align=right|14,3|| align=right|2,628|| align=right|0,249|| align=right|7,04|| align=right|4,258||MBA||15. november 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(29311)||1994 BQ3|| align=right|12,1|| align=right|2,679|| align=right|0,202|| align=right|14,51|| align=right|4,385||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(29312)||1994 BL4|| align=right|14,4|| align=right|2,637|| align=right|0,215|| align=right|11,96|| align=right|4,282||MBA||21. januar 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(29313)||1994 CR|| align=right|13,7|| align=right|2,700|| align=right|0,092|| align=right|5,04|| align=right|4,435||MBA||4. februar 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29314)||1994 CR18|| align=right|11,1|| align=right|5,236|| align=right|0,070|| align=right|15,27|| align=right|11,99||JUT||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29315)||1994 EV5|| align=right|14,0|| align=right|2,835|| align=right|0,048|| align=right|11,29|| align=right|4,773||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(29316)||1994 LY1|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,077|| align=right|8,51|| align=right|3,354||MBA||7. junij 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29317)||1994 PR9|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,125|| align=right|2,40|| align=right|3,414||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29318)||1994 PH14|| align=right|15,3|| align=right|2,252|| align=right|0,235|| align=right|1,39|| align=right|3,378||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29319)||1994 PS14|| align=right|14,9|| align=right|2,229|| align=right|0,124|| align=right|4,08|| align=right|3,328||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29320)||1994 PW14|| align=right|15,5|| align=right|2,262|| align=right|0,087|| align=right|4,03|| align=right|3,401||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29321)||1994 PL16|| align=right|15,0|| align=right|2,237|| align=right|0,084|| align=right|5,61|| align=right|3,345||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29322)||1994 PS16|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,195|| align=right|6,19|| align=right|3,410||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29323)||1994 PN19|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,155|| align=right|2,06|| align=right|3,450||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29324)||1994 PM31|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,098|| align=right|6,44|| align=right|3,482||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29325)||1994 PN39|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,091|| align=right|2,01|| align=right|3,349||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29326)||1994 RK3|| align=right|16,5|| align=right|2,427|| align=right|0,162|| align=right|2,68|| align=right|3,780||MBA||2. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29327)||1994 SV9|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,116|| align=right|5,08|| align=right|3,456||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|29328 Hanshintigers||1994 TU14|| align=right|14,3|| align=right|2,302|| align=right|0,194|| align=right|3,47|| align=right|3,491||MBA||13. oktober 1994||Kiso||Kiso
|-
|29329 Knobelsdorff||1994 TN16|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,116|| align=right|4,41|| align=right|3,444||MBA||5. oktober 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(29330)||1994 UK|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,193|| align=right|2,24|| align=right|3,731||MBA||31. oktober 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29331)||1994 UC8|| align=right|14,6|| align=right|2,312|| align=right|0,229|| align=right|6,22|| align=right|3,514||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29332)||1994 VE|| align=right|13,6|| align=right|2,370|| align=right|0,040|| align=right|11,19|| align=right|3,647||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29333)||1994 VE2|| align=right|15,0|| align=right|2,368|| align=right|0,178|| align=right|5,34|| align=right|3,643||MBA||8. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29334)||1994 XJ|| align=right|14,0|| align=right|2,331|| align=right|0,059|| align=right|6,98|| align=right|3,558||MBA||3. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29335)||1994 XL|| align=right|14,5|| align=right|2,411|| align=right|0,189|| align=right|3,76|| align=right|3,744||MBA||3. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29336)||1994 YT1|| align=right|14,7|| align=right|2,429|| align=right|0,112|| align=right|2,72|| align=right|3,785||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29337)||1995 AE1|| align=right|13,9|| align=right|2,466|| align=right|0,161|| align=right|6,26|| align=right|3,871||MBA||6. januar 1995||Geisei||T. Seki
|-
|(29338)||1995 AV2|| align=right|14,4|| align=right|2,474|| align=right|0,156|| align=right|4,20|| align=right|3,891||MBA||2. januar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29339)||1995 BA|| align=right|14,4|| align=right|2,426|| align=right|0,167|| align=right|1,75|| align=right|3,778||MBA||19. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29340)||1995 BF|| align=right|14,1|| align=right|2,677|| align=right|0,165|| align=right|3,92|| align=right|4,380||MBA||23. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29341)||1995 BC1|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,140|| align=right|15,83|| align=right|4,171||MBA||25. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29342)||1995 CF1|| align=right|14,2|| align=right|2,534|| align=right|0,190|| align=right|8,37|| align=right|4,033||MBA||3. februar 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(29343)||1995 CK10|| align=right|13,4|| align=right|2,650|| align=right|0,123|| align=right|11,49|| align=right|4,313||MBA||1. februar 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29344)||1995 DX|| align=right|14,2|| align=right|2,664|| align=right|0,149|| align=right|12,14|| align=right|4,347||MBA||20. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|29345 Ivandanilov||1995 DS1|| align=right|13,6|| align=right|2,658|| align=right|0,120|| align=right|5,85|| align=right|4,334||MBA||22. februar 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|29346 Mariadina||1995 DB13|| align=right|14,1|| align=right|2,744|| align=right|0,233|| align=right|12,05|| align=right|4,544||MBA||25. februar 1995||Cima Ekar||M. Tombelli
|-
|(29347)||1995 EU|| align=right|14,1|| align=right|2,537|| align=right|0,024|| align=right|5,37|| align=right|4,040||MBA||5. marec 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|29348 Criswick||1995 FD|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,144|| align=right|3,57|| align=right|4,216||MBA||28. marec 1995||Victoria||D. D. Balam
|-
|(29349)||1995 FQ4|| align=right|13,8|| align=right|2,537|| align=right|0,088|| align=right|2,43|| align=right|4,039||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29350)||1995 FQ20|| align=right|14,0|| align=right|2,731|| align=right|0,086|| align=right|13,60|| align=right|4,513||MBA||31. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29351)||1995 HP2|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,162|| align=right|6,14|| align=right|4,586||MBA||25. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29352)||1995 JR|| align=right|14,2|| align=right|2,536|| align=right|0,206|| align=right|8,42|| align=right|4,039||MBA||1. maj 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|29353 Manu||1995 OG|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,120|| align=right|10,14|| align=right|5,137||MBA||19. julij 1995||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(29354)||1995 OR1|| align=right|13,9|| align=right|3,124|| align=right|0,140|| align=right|2,58|| align=right|5,520||MBA||19. julij 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|29355 Siratakayama||1995 QX3|| align=right|13,4|| align=right|2,978|| align=right|0,034|| align=right|9,22|| align=right|5,137||MBA||28. avgust 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|29356 Giovarduino||1995 SY29|| align=right|13,4|| align=right|3,178|| align=right|0,167|| align=right|00,62|| align=right|5,665||MBA||25. september 1995||Pleiade||P. Antolini
|-
|(29357)||1995 YE6|| align=right|15,9|| align=right|2,233|| align=right|0,140|| align=right|2,63|| align=right|3,337||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29358)||1996 AY7|| align=right|15,1|| align=right|2,278|| align=right|0,146|| align=right|2,67|| align=right|3,439||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29359)||1996 BK|| align=right|15,1|| align=right|2,339|| align=right|0,195|| align=right|10,44|| align=right|3,576||MBA||16. januar 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(29360)||1996 BR14|| align=right|15,0|| align=right|2,243|| align=right|0,208|| align=right|6,39|| align=right|3,359||MBA||18. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29361)||1996 CY|| align=right|15,3|| align=right|2,288|| align=right|0,092|| align=right|6,24|| align=right|3,461||MBA||9. februar 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(29362)||1996 CY2|| align=right|14,6|| align=right|2,241|| align=right|0,099|| align=right|2,92|| align=right|3,355||MBA||15. februar 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29363)||1996 CW8|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,067|| align=right|6,74|| align=right|3,560||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(29364)||1996 DG|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,064|| align=right|3,28|| align=right|3,414||MBA||18. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29365)||1996 DN2|| align=right|14,3|| align=right|2,322|| align=right|0,128|| align=right|3,64|| align=right|3,538||MBA||23. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29366)||1996 DS6|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,093|| align=right|5,44|| align=right|3,432||MBA||16. februar 1996||Caussols||E. W. Elst
|-
|(29367)||1996 EN12|| align=right|15,4|| align=right|2,344|| align=right|0,118|| align=right|6,26|| align=right|3,589||MBA||13. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29368)||1996 FF2|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,127|| align=right|3,48|| align=right|3,491||MBA||20. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(29369)||1996 FK2|| align=right|15,1|| align=right|2,208|| align=right|0,115|| align=right|4,21|| align=right|3,281||MBA||21. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(29370)||1996 FQ4|| align=right|14,1|| align=right|2,287|| align=right|0,078|| align=right|3,94|| align=right|3,459||MBA||18. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(29371)||1996 FG16|| align=right|15,2|| align=right|2,340|| align=right|0,151|| align=right|1,48|| align=right|3,578||MBA||22. marec 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29372)||1996 GA|| align=right|13,5|| align=right|2,377|| align=right|0,137|| align=right|13,79|| align=right|3,664||MBA||5. april 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(29373)||1996 GP2|| align=right|14,1|| align=right|2,367|| align=right|0,061|| align=right|5,00|| align=right|3,641||MBA||14. april 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29374)||1996 GZ2|| align=right|14,7|| align=right|2,365|| align=right|0,179|| align=right|2,56|| align=right|3,637||MBA||13. april 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(29375)||1996 GN17|| align=right|14,8|| align=right|2,449|| align=right|0,152|| align=right|1,81|| align=right|3,832||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29376)||1996 GU17|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,116|| align=right|9,29|| align=right|4,065||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29377)||1996 GV18|| align=right|14,7|| align=right|2,346|| align=right|0,122|| align=right|7,53|| align=right|3,593||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29378)||1996 HP4|| align=right|14,0|| align=right|2,545|| align=right|0,133|| align=right|8,42|| align=right|4,059||MBA||18. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29379)||1996 HX12|| align=right|14,1|| align=right|2,564|| align=right|0,184|| align=right|6,44|| align=right|4,104||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29380)||1996 HO13|| align=right|14,7|| align=right|2,559|| align=right|0,107|| align=right|3,56|| align=right|4,092||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29381)||1996 HR15|| align=right|14,8|| align=right|2,432|| align=right|0,115|| align=right|1,81|| align=right|3,792||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29382)||1996 HM16|| align=right|14,3|| align=right|2,595|| align=right|0,180|| align=right|6,62|| align=right|4,180||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29383)||1996 HA23|| align=right|14,9|| align=right|2,548|| align=right|0,178|| align=right|6,21|| align=right|4,066||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29384)||1996 HO23|| align=right|14,5|| align=right|2,313|| align=right|0,060|| align=right|5,02|| align=right|3,518||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29385)||1996 JT|| align=right|14,9|| align=right|2,524|| align=right|0,138|| align=right|4,60|| align=right|4,009||MBA||13. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(29386)||1996 JC5|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,083|| align=right|7,38|| align=right|3,702||MBA||10. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29387)||1996 JC6|| align=right|14,5|| align=right|2,458|| align=right|0,131|| align=right|3,00|| align=right|3,852||MBA||11. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29388)||1996 JD6|| align=right|14,6|| align=right|2,421|| align=right|0,098|| align=right|6,12|| align=right|3,767||MBA||11. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29389)||1996 LZ|| align=right|14,7|| align=right|2,575|| align=right|0,124|| align=right|00,67|| align=right|4,131||MBA||13. junij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(29390)||1996 LO3|| align=right|14,5|| align=right|2,442|| align=right|0,127|| align=right|6,21|| align=right|3,815||MBA||11. junij 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|29391 Knight||1996 MB|| align=right|15,0|| align=right|2,660|| align=right|0,166|| align=right|1,21|| align=right|4,337||MBA||17. junij 1996||Needville||Needville
|-
|(29392)||1996 MN1|| align=right|14,0|| align=right|2,566|| align=right|0,139|| align=right|14,25|| align=right|4,110||MBA||16. junij 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29393)||1996 NA3|| align=right|13,0|| align=right|2,611|| align=right|0,035|| align=right|14,96|| align=right|4,218||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29394)||1996 NR5|| align=right|13,7|| align=right|2,678|| align=right|0,157|| align=right|12,48|| align=right|4,381||MBA||12. julij 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29395)||1996 PO1|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,164|| align=right|2,80|| align=right|4,389||MBA||5. avgust 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(29396)||1996 PM3|| align=right|13,7|| align=right|2,610|| align=right|0,133|| align=right|13,14|| align=right|4,215||MBA||6. avgust 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29397)||1996 RU3|| align=right|14,8|| align=right|2,700|| align=right|0,056|| align=right|2,05|| align=right|4,435||MBA||13. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(29398)||1996 RM5|| align=right|14,1|| align=right|2,789|| align=right|0,157|| align=right|14,15|| align=right|4,658||MBA||15. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29399)||1996 RO5|| align=right|14,0|| align=right|2,585|| align=right|0,148|| align=right|11,63|| align=right|4,155||MBA||15. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29400)||1996 RO6|| align=right|14,7|| align=right|2,970|| align=right|0,075|| align=right|1,12|| align=right|5,117||MBA||5. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|29401 Asterix||1996 TE|| align=right|14,5|| align=right|2,828|| align=right|0,093|| align=right|2,89|| align=right|4,755||MBA||1. oktober 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|29402 Obelix||1996 TT9|| align=right|14,3|| align=right|3,088|| align=right|0,038|| align=right|8,23|| align=right|5,426||MBA||14. oktober 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(29403)||1996 TO13|| align=right|14,7|| align=right|2,967|| align=right|0,096|| align=right|10,74|| align=right|5,110||MBA||5. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|29404 Hikarusato||1996 TS14|| align=right|13,7|| align=right|2,873|| align=right|0,082|| align=right|1,56|| align=right|4,869||MBA||9. oktober 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29405)||1996 TN18|| align=right|13,6|| align=right|3,196|| align=right|0,170|| align=right|00,97|| align=right|5,713||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29406)||1996 TS32|| align=right|13,4|| align=right|2,661|| align=right|0,115|| align=right|12,78|| align=right|4,341||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29407)||1996 UW|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,304|| align=right|5,08|| align=right|3,616||MBA||20. oktober 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29408)||1996 VJ5|| align=right|12,0|| align=right|2,980|| align=right|0,267|| align=right|20,80|| align=right|5,143||MBA||3. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(29409)||1996 VW5|| align=right|12,9|| align=right|2,998|| align=right|0,139|| align=right|14,14|| align=right|5,190||MBA||14. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29410)||1996 VD6|| align=right|13,2|| align=right|3,209|| align=right|0,138|| align=right|3,93|| align=right|5,747||MBA||15. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29411)||1996 WQ2|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,203|| align=right|16,42|| align=right|5,520||MBA||20. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29412)||1996 WJ3|| align=right|13,3|| align=right|3,009|| align=right|0,130|| align=right|10,08|| align=right|5,218||MBA||27. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29413)||1996 XE1|| align=right|13,1|| align=right|3,087|| align=right|0,121|| align=right|10,08|| align=right|5,423||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29414)||1996 XF1|| align=right|13,2|| align=right|3,165|| align=right|0,169|| align=right|5,86|| align=right|5,630||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29415)||1996 XU5|| align=right|13,6|| align=right|3,115|| align=right|0,174|| align=right|6,78|| align=right|5,497||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29416)||1996 XX5|| align=right|14,1|| align=right|3,170|| align=right|0,318|| align=right|2,15|| align=right|5,643||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29417)||1996 XR26|| align=right|13,1|| align=right|2,783|| align=right|0,191|| align=right|8,30|| align=right|4,643||MBA||6. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29418)||1997 AH13|| align=right|13,6|| align=right|3,150|| align=right|0,250|| align=right|8,96|| align=right|5,591||MBA||11. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29419)||1997 AD18|| align=right|14,3|| align=right|3,328|| align=right|0,101|| align=right|2,25|| align=right|6,070||MBA||13. januar 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(29420)||1997 AT18|| align=right|13,1|| align=right|3,113|| align=right|0,033|| align=right|9,30|| align=right|5,491||MBA||9. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(29421)||1997 AV18|| align=right|15,2|| align=right|1,936|| align=right|0,094|| align=right|24,53|| align=right|2,693||MBA||9. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(29422)||1997 AH21|| align=right|12,2|| align=right|3,117|| align=right|0,204|| align=right|18,54|| align=right|5,503||MBA||9. januar 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29423)||1997 AF22|| align=right|12,6|| align=right|3,198|| align=right|0,256|| align=right|16,13|| align=right|5,719||MBA||9. januar 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29424)||1997 BV4|| align=right|13,2|| align=right|3,139|| align=right|0,202|| align=right|18,24|| align=right|5,561||MBA||29. januar 1997||Sormano||A. Testa; P. Chiavenna
|-
|(29425)||1997 CZ21|| align=right|15,5|| align=right|2,115|| align=right|0,052|| align=right|2,63|| align=right|3,076||MBA||13. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29426)||1997 CH28|| align=right|12,8|| align=right|3,168|| align=right|0,165|| align=right|9,53|| align=right|5,637||MBA||11. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|29427 Oswaldthomas||1997 EJ11|| align=right|16,6|| align=right|2,188|| align=right|0,085|| align=right|5,21|| align=right|3,235||MBA||7. marec 1997||Linz||E. Meyer
|-
|(29428)||1997 FM1|| align=right|15,3|| align=right|1,955|| align=right|0,091|| align=right|22,36|| align=right|2,733||MBA||31. marec 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(29429)||1997 GO13|| align=right|16,3|| align=right|2,153|| align=right|0,186|| align=right|00,50|| align=right|3,159||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29430)||1997 GG22|| align=right|16,0|| align=right|2,284|| align=right|0,106|| align=right|6,37|| align=right|3,452||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|29431 Shijimi||1997 GA26|| align=right|14,4|| align=right|2,236|| align=right|0,156|| align=right|7,20|| align=right|3,344||MBA||12. april 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(29432)||1997 GP34|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,126|| align=right|2,80|| align=right|5,416||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29433)||1997 HC3|| align=right|12,7|| align=right|3,941|| align=right|0,061|| align=right|4,84|| align=right|7,823||HLD||30. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29434)||1997 HZ13|| align=right|16,1|| align=right|2,210|| align=right|0,084|| align=right|2,53|| align=right|3,285||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|29435 Mordell||1997 JB8|| align=right|15,8|| align=right|2,216|| align=right|0,221|| align=right|4,98|| align=right|3,298||MBA||8. maj 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29436)||1997 JT14|| align=right|14,8|| align=right|2,307|| align=right|0,202|| align=right|7,86|| align=right|3,503||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|29437 Marchais||1997 LG1|| align=right|14,8|| align=right|2,323|| align=right|0,233|| align=right|10,43|| align=right|3,540||MBA||7. junij 1997||Castres||A. Klotz
|-
|(29438)||1997 MV|| align=right|15,1|| align=right|2,238|| align=right|0,043|| align=right|8,71|| align=right|3,346||MBA||26. junij 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29439)||1997 MQ1|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,090|| align=right|5,86|| align=right|3,385||MBA||28. junij 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(29440)||1997 MK4|| align=right|14,8|| align=right|2,210|| align=right|0,087|| align=right|5,09|| align=right|3,286||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29441)||1997 NN1|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,179|| align=right|6,19|| align=right|3,664||MBA||2. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29442)||1997 NS4|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,159|| align=right|8,76|| align=right|3,714||MBA||8. julij 1997||Caussols||ODAS
|-
|(29443)||1997 NM10|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,189|| align=right|11,07|| align=right|3,460||MBA||13. julij 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(29444)||1997 NR10|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,240|| align=right|5,26|| align=right|3,709||MBA||6. julij 1997||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(29445)||1997 PH|| align=right|14,5|| align=right|2,438|| align=right|0,134|| align=right|6,45|| align=right|3,807||MBA||1. avgust 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(29446)||1997 PX|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,154|| align=right|3,41|| align=right|3,519||MBA||4. avgust 1997||Caussols||ODAS
|-
|29447 Jerzyneyman||1997 PY2|| align=right|15,1|| align=right|2,421|| align=right|0,072|| align=right|7,16|| align=right|3,767||MBA||12. avgust 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|29448 Pappos||1997 QJ|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,298|| align=right|1,43|| align=right|3,704||MBA||23. avgust 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29449)||1997 QR2|| align=right|14,6|| align=right|2,640|| align=right|0,151|| align=right|13,39|| align=right|4,288||MBA||29. avgust 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(29450)||1997 QZ2|| align=right|13,7|| align=right|2,322|| align=right|0,067|| align=right|4,03|| align=right|3,537||MBA||28. avgust 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29451)||1997 RM1|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,349|| align=right|5,07|| align=right|3,767||MBA||2. september 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(29452)||1997 RV2|| align=right|14,4|| align=right|2,392|| align=right|0,134|| align=right|12,33|| align=right|3,699||MBA||3. september 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(29453)||1997 RU6|| align=right|14,5|| align=right|2,401|| align=right|0,150|| align=right|5,56|| align=right|3,719||MBA||5. september 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(29454)||1997 RZ6|| align=right|14,7|| align=right|2,447|| align=right|0,141|| align=right|2,71|| align=right|3,828||MBA||9. september 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(29455)||1997 SX1|| align=right|14,0|| align=right|2,637|| align=right|0,148|| align=right|4,42|| align=right|4,282||MBA||23. september 1997||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(29456)||1997 SN2|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,159|| align=right|1,59|| align=right|3,685||MBA||24. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|29457 Marcopolo||1997 SO4|| align=right|14,8|| align=right|2,430|| align=right|0,193|| align=right|2,24|| align=right|3,786||MBA||25. september 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|29458 Pearson||1997 SJ11|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,222|| align=right|2,74|| align=right|3,755||MBA||30. september 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29459)||1997 SO16|| align=right|14,7|| align=right|2,458|| align=right|0,129|| align=right|6,89|| align=right|3,854||MBA||29. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29460)||1997 SR31|| align=right|15,8|| align=right|2,421|| align=right|0,087|| align=right|3,68|| align=right|3,767||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29461)||1997 SP32|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,189|| align=right|2,12|| align=right|3,826||MBA||30. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29462)||1997 SG34|| align=right|14,2|| align=right|2,693|| align=right|0,193|| align=right|13,14|| align=right|4,418||MBA||29. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|29463 Benjaminpeirce||1997 TB|| align=right|14,7|| align=right|2,664|| align=right|0,060|| align=right|14,59|| align=right|4,347||MBA||2. oktober 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|29464 Leonmiš||1997 TY9|| align=right|15,8|| align=right|2,549|| align=right|0,184|| align=right|2,31|| align=right|4,068||MBA||5. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(29465)||1997 TX10|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,136|| align=right|9,33|| align=right|4,124||MBA||3. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29466)||1997 TN17|| align=right|13,3|| align=right|2,578|| align=right|0,124|| align=right|15,13|| align=right|4,138||MBA||8. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|29467 Shandongdaxue||1997 TS26|| align=right|13,8|| align=right|2,795|| align=right|0,166|| align=right|9,81|| align=right|4,672||MBA||15. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29468)||1997 UC|| align=right|14,5|| align=right|2,453|| align=right|0,183|| align=right|14,40|| align=right|3,842||MBA||20. oktober 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(29469)||1997 UV2|| align=right|14,3|| align=right|2,700|| align=right|0,139|| align=right|1,23|| align=right|4,435||MBA||25. oktober 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(29470)||1997 UC7|| align=right|13,0|| align=right|2,593|| align=right|0,141|| align=right|13,73|| align=right|4,174||MBA||26. oktober 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|29471 Spejbl||1997 UT7|| align=right|14,3|| align=right|2,346|| align=right|0,112|| align=right|3,21|| align=right|3,592||MBA||27. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|29472 Hurvínek||1997 UV7|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,156|| align=right|5,00|| align=right|4,241||MBA||27. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|29473 Krejčí||1997 UE8|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,097|| align=right|1,55|| align=right|4,537||MBA||21. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(29474)||1997 UT8|| align=right|14,0|| align=right|2,532|| align=right|0,146|| align=right|5,54|| align=right|4,029||MBA||25. oktober 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(29475)||1997 UF11|| align=right|13,7|| align=right|2,357|| align=right|0,228|| align=right|23,16|| align=right|3,617||MBA||29. oktober 1997||Haleakala||NEAT
|-
|29476 Kvícala||1997 UX14|| align=right|14,6|| align=right|2,736|| align=right|0,107|| align=right|10,21|| align=right|4,524||MBA||31. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|29477 Zdíkšíma||1997 UE15|| align=right|14,9|| align=right|2,522|| align=right|0,085|| align=right|10,57|| align=right|4,005||MBA||31. oktober 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(29478)||1997 UW17|| align=right|14,0|| align=right|2,556|| align=right|0,023|| align=right|8,61|| align=right|4,086||MBA||28. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29479)||1997 VJ1|| align=right|13,0|| align=right|2,623|| align=right|0,065|| align=right|14,38|| align=right|4,247||MBA||1. november 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(29480)||1997 VO1|| align=right|13,2|| align=right|2,677|| align=right|0,180|| align=right|14,29|| align=right|4,380||MBA||1. november 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29481)||1997 VJ3|| align=right|13,5|| align=right|2,683|| align=right|0,083|| align=right|3,43|| align=right|4,394||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29482)||1997 VM3|| align=right|13,0|| align=right|2,743|| align=right|0,054|| align=right|7,20|| align=right|4,543||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29483)||1997 VD5|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,249|| align=right|4,21|| align=right|3,775||MBA||3. november 1997||Solingen||B. Koch
|-
|29484 Honzaveselý||1997 VJ6|| align=right|14,2|| align=right|2,559|| align=right|0,113|| align=right|4,37|| align=right|4,093||MBA||9. november 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(29485)||1997 VE7|| align=right|14,0|| align=right|2,429|| align=right|0,150|| align=right|4,94|| align=right|3,784||MBA||2. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29486)||1997 VG7|| align=right|15,5|| align=right|2,524|| align=right|0,195|| align=right|1,26|| align=right|4,009||MBA||2. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29487)||1997 VU8|| align=right|13,2|| align=right|2,575|| align=right|0,157|| align=right|12,38|| align=right|4,132||MBA||14. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29488)||1997 WM|| align=right|14,0|| align=right|2,793|| align=right|0,118|| align=right|13,05|| align=right|4,666||MBA||18. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29489)||1997 WQ|| align=right|13,3|| align=right|2,641|| align=right|0,197|| align=right|12,71|| align=right|4,292||MBA||18. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|29490 Myslbek||1997 WX|| align=right|14,3|| align=right|2,342|| align=right|0,071|| align=right|8,01|| align=right|3,583||MBA||19. november 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|29491 Pfaff||1997 WB1|| align=right|14,7|| align=right|2,633|| align=right|0,082|| align=right|2,37|| align=right|4,273||MBA||23. november 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29492)||1997 WP2|| align=right|13,0|| align=right|2,627|| align=right|0,097|| align=right|11,18|| align=right|4,258||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29493)||1997 WR5|| align=right|14,2|| align=right|2,675|| align=right|0,009|| align=right|2,89|| align=right|4,374||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29494)||1997 WL7|| align=right|13,6|| align=right|2,646|| align=right|0,092|| align=right|3,49|| align=right|4,303||MBA||19. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29495)||1997 WU7|| align=right|13,2|| align=right|2,543|| align=right|0,245|| align=right|13,48|| align=right|4,054||MBA||27. november 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(29496)||1997 WE8|| align=right|13,4|| align=right|2,695|| align=right|0,090|| align=right|4,97|| align=right|4,423||MBA||19. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29497)||1997 WD15|| align=right|12,8|| align=right|2,754|| align=right|0,118|| align=right|5,99|| align=right|4,569||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29498)||1997 WK21|| align=right|13,4|| align=right|2,765|| align=right|0,046|| align=right|4,77|| align=right|4,597||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29499)||1997 WT21|| align=right|13,8|| align=right|2,850|| align=right|0,075|| align=right|3,13|| align=right|4,810||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29500)||1997 WP32|| align=right|13,7|| align=right|3,083|| align=right|0,148|| align=right|1,93|| align=right|5,412||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov